Кузяевский сельсовет

 Кузяевский сельсовет — в Дмитровском районе Московской области (1927—1994)
 Кузяевский сельсовет — в Коммунистическом и Краснополянском районах Московской области (до 1939)
 Кузяевский сельсовет — в Лотошинском районе Московской области (до 1939)